Саме́ц:
 Самец (мужская особь) — форма живого организма, производящая мелкие, подвижные гаметы — сперматозоиды.
 Самцы — в деревянной архитектуре треугольное продолжение торцовых стен срубной постройки, на которое укладываются слеги для двускатной крыши.

Реки на Украине 
 Самец (приток Вязовицы) — река в Ильинецком районе Винницкой области
 Самец (приток Роси) — река в Погребищенском районе Винницкой области
 Самец (приток Серета-Левого) — река в Бродовском районе Львовской области.
 Самец (приток Восточной Золотой Липы) — река в Золочевском районе Львовской области.
 Самец (приток Иквы) — река в Збаражском районе Тернопольской области.
 Самец (приток Збруча) — река в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Самец (приток Стрыпы) — река в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Самец — другое название реки Кудрянка в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Прощай, самец